Delschewo oder Delčevo ist der Name folgender Orte:

 Delschewo (Oblast Blagoewgrad), Dorf in der Gemeinde Goze Deltschew, Bulgarien
 Delschewo (Oblast Rasgrad), Dorf in der Gemeinde Isperich, Bulgarien
 Delčevo, Stadt in Mazedonien
 Opština Delčevo, Gemeinde in Mazedonien